Adrien de Gerlache – esploratore belga
Étienne de Gerlache – politico e avvocato belga
de Gerlache – cratere lunare